Arquitectura:
 Porta, element constructiu que facilita el pas a través d'una paret
 Porta fortificada, estructura construïda al mur d'una fortalesa
 Biografies:
 Porta (raper), raper barceloní
 Porta (abat) (Reus, Segle XIV - Santes Creus, 1404)
 Carlo Porta (Milà, 1776 — 1821), poeta que escrivia en dialecte milanès del llombard al qual traduí obres clàssiques de Giuseppe Parini o Dante Alighieri
 Costanzo Porta

 Ercole Porta (Bolonya ? - ~1620), compositor barroc 

 Francesc Porta Vilalta (Lleida, 1915 – 1992), corredor de comerç, activista cultural, esportiu i polític 
 Giacomo della Porta (~1533 - Roma, 1602), escultor i arquitecte italià
 Giovanni Battista della Porta (Vico Equense, 1538 - Nàpols, 1615), erudit i astrònom italià
 Jaume Porta Casanellas (Barcelona, 1944), científic i catedràtic de la Universitat de Lleida, President de la Societat Espanyola de la Ciència del Sòl i membre de l'Institut d'Estudis Catalans
 Toponímia:

 Porta (Alta Cerdanya), localitat i municipi (comuna) francesa de l'Alta Cerdanya (Catalunya del Nord)
 Porta (Nou Barris), barri del districte de Nou Barris, a Barcelona
 Història: Porta otomana, Porta Sublim o simplement “la Porta”), denominació del govern i per extensió, el poder de l'imperi otomà
 Electrònica:
 Porta lògica, circuit simple que respon a una operació lògica booleana simple:
 Porta AND
 Porta OR
 Porta NOT
 Porta NAND
 Porta NOR
 Microscòpia: Porta, abreviatura de portaobjectes, placa generalment de vidre on es dipositen les mostres del microscopi